A Thousand Beautiful Things (en español: «Mil cosas bellas»), es una canción de Annie Lennox, publicada en 2004 como el segundo sencillo «solo promocional» de su álbum Bare.

Vídeo musical
Pese a no ser publicado oficialmente como un sencillo, se hizo un vídeo musical pero permanece inédito. No obstante, se puede ver en YouTube.

Lista de canciones
 "A Thousand Beautiful Things" (Blu Mar Ten Vocal)
 "A Thousand Beautiful Things" (Blu Mar Ten Dub)
 "A Thousand Beautiful Things" (Squint Remix)
 "A Thousand Beautiful Things" (Chamber Remix)

Dance Vault Mixes
 "A Thousand Beautiful Things" (Peter Rauhofer Beautiful Strings Anthem) - 10:34
 "A Thousand Beautiful Things" (Gabriel and Dresden Techfunk Mix) - 9:10
 "A Thousand Beautiful Things" (Bimbo Jones Stealth Mix) - 7:55
 "A Thousand Beautiful Things" (Peter Rauhofer Short Club Mix) - 8:48
 "A Thousand Beautiful Things" (Bimbo Jones Stealth Dub) - 5:04

Listas

Notas
Alojado en una solapa de cartón (la portada menciona «solo para uso promocional»).

Personal y créditos
Productores - Andy Wright, Stephen Lipson

Canciones de Annie Lennox
Canciones de 2004
Sencillos de 2004
Sencillos de Annie Lennox
Canciones compuestas por Annie Lennox